Ne hagyj el!, 1935-ös Oscar-díjas film
Ne hagyj el!, 2015-ös mexikói telenovella a Televisától